Gyurján Bence (Nyíregyháza, 1992. február 21. –) magyar labdarúgó, a Tiszakécske középpályása, a testvére, Márton szintén labdarúgó.

Sikerei, díjai 
Gyirmót FC
Másodosztályú bajnok: 2015-16

Jegyzetek

Források 

 
 NB II: hétfő után kedden is igazolt négy játékost a Szpari (Hozzáférés: 2018. június 26.)

1992-ben született személyek
Nyíregyháziak
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Tiszakécske FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek